Het Wheelchair Tennis Masters-toernooi van 2021 vond plaats van 31 oktober tot en met 7 november 2021 in de Amerikaanse stad Orlando (Florida). Het was de 27e editie van het toernooi dat beschouwd wordt als het officieuze wereldkampioenschap in het rolstoeltennis. Er werd gespeeld op hardcourtbanen.

Het toernooi bestond uit twee delen:
 NEC Wheelchair Masters (enkelspel)
 UNIQLO Wheelchair Doubles Masters (dubbelspel)

Beide delen kenden drie categorieën deelnemers: mannen, vrouwen en quad-spelers. In elk van de zes aldus ontstane toernooi-onderdelen werd eerst een groepsfase (round robin) afgewerkt, waarna een eliminatiefase (knock-out) volgde.

Enkelspel

Mannen 
Deelnemers aan de groepsfase:
(ranglijstpositie per 1 november 2021)
  Shingo Kunieda afgemeld
  Alfie Hewett
  Joachim Gérard afgemeld
  Gustavo Fernández
  Gordon Reid
  Stéphane Houdet
  Tom Egberink
  Nicolas Peifer
  Martín de la Puente
     14.  Takuya Miki

Eliminatiefase

Vrouwen 
Deelneemsters aan de groepsfase:
(ranglijstpositie per 1 november 2021)
  Diede de Groot
  Yui Kamiji
  Aniek van Koot
  Jordanne Whiley afgemeld
  Kgothatso Montjane
  Momoko Ohtani
  Zhu Zhenzhen
  Dana Mathewson
     14.  Macarena Cabrillana

Eliminatiefase

Quads 
Deelnemers aan de groepsfase:
(ranglijstpositie per 1 november 2021)
  Dylan Alcott afgemeld
  Sam Schröder
  Niels Vink
  David Wagner
  Koji Sugeno
  Andy Lapthorne
  Heath Davidson afgemeld
  Bryan Barten
     10.  Ymanitu Silva
     11.  Kim Kyu-seung

Eliminatiefase

Dubbelspel

Mannen 
Deelnemers aan de groepsfase:
  Alfie Hewett en  Gordon Reid 
  Stéphane Houdet en  Nicolas Peifer 
  Tom Egberink en  Maikel Scheffers 
  Martín de la Puente en  Gustavo Fernández 
  Ruben Spaargaren en  Jef Vandorpe 
  Alexander Cataldo en  Casey Ratzlaff 
  Dermot Bailey en  Tokito Oda 
  Chris Herman en  Conner Stroud 

Eliminatiefase

Vrouwen 
Deelneemsters aan de groepsfase:
  Diede de Groot en  Aniek van Koot 
  Yui Kamiji en  Saki Takamuro 
  Dana Mathewson en  Lucy Shuker 
  Macarena Cabrillana en  Kgothatso Montjane 
  Momoko Ohtani en  Zhu Zhenzhen 
  Angélica Bernal en  María Florencia Moreno 

Eliminatiefase

Quads 
Deelnemers aan de groepsfase:
  Sam Schröder en  Niels Vink 
  Antony Cotterill en  Andy Lapthorne 
  Kim Kyu-seung en  Koji Sugeno 
  Nicholas Taylor en  David Wagner 

Finale

Externe links 
 Toernooischema ITF
 Ranglijst ITF
 Wheelchair Tennis Masters 2021, USTA

ITF-toernooi in 2021